Isistempel (Behbeit el-Hagar) - tempel in Behbeit el-Hagar, Egypte
 Isistempel (Benevento) - tempel in Benevento, Italië
 Isistempel (Dendour) - Egyptische tempel gereconstrueerd in het Metropolitan Museum of Art, New York
 Isistempel (Philae) - tempel in Philae, Egypte
 Isistempel (Pompeï) - ruïne van een tempel in Pompeï, Italië
 Isistempel (Rome) - verdwenen tempel in Rome, Italië

 Isis Temple - rotsformatie in de Grand Canyon, Arizona